Міше́ль Грімо́ () — колективний псевдонім подружжя письменників з Франції Марсель Періо (, 1937–2011) та Жан-Луї Фресс (, 1946–2011).

Псевдонім Мішель Грімо був придуманий на вимогу видавця першої книги подружжя співавторів — науково-фантастичного роману про доісторичні часи «Рор непереможний» (1971). Видавець відмовився друкувати на обкладинці роману два невідомих читаючій публіці імені — так народився псевдонім, що складається з двох слів: Мішель (друге ім'я Марсель Періо) і Грімо (назва французької комуни, в якій вирішило оселитися подружжя).

Творчість 
З 1968 року французькі автори почали спільно писати в Парижі: під колективним псевдонімом опубліковано близько 40 романів для юнацтва, включаючи наукову фантастику та один детектив. Найвідоміший у Франції твір — роман «Тиран Аксилан» (, 1982) — отримав «Велику премію французької наукової фантастики» () в номінації «найкращий роман для підлітків».

Твори

Романи 
 Malakansâr ou l'éternité des pierres, Denoël, 1980.
 La dame de cuir, Denoël, 1981.
 L'Arbre d'Or, Denoël, 1983.
 42, rue Saint-Sauveur, Liana Lévi, 1986.
 Un cave dans le charbon, Liana Lévi, 2006 (перевидання 42, rue Saint-Sauveur).

Твори для юнацтва 
 Rhôor, Alsatia, 1970.
 Amaury, chevalier cathare, Robert Laffont, 1971.
 Les pirates de Bornéo, Rageot, 1972.
 La ville sans soleil, Robert Laffont, 1973.
 La terre des autres, Rageot, 1973.
 Le Peuple de la Mer, Rageot, 1974.
 Pourquoi partir ?, Rageot, 1974.
 Des hommes traqués, Robert Laffont, 1975.
 Soleil à crédit, Rageot, 1975.
 Une chasse en été, GP, 1976.
 Les insoumis de Terre-Neuve, GP, 1976.
 Les esclaves de la joie, Duculot, 1977.
 L'île sur l'Océan-Nuit, Robert Laffont, 1978.
 Les vacances de Madame Nuit, Rageot, 1978.
 Le grand voyage d'Alexandre Tolpe, Rageot, illustrations Alain Millerand, 1979.
 Le temps des gueux, Duculot, 1980.
 Les contes de la Ficelle, Rageot, 1982. - Prix Sobrier-Amout de l'Académie française.
 Le tyran d'Axilane, Gallimard, 1982. - Grand prix de la science-fiction française.
 Le jour du Gombo, La Farandole, 1982.
 Le paradis des autres, Rageot, 1983 (перевидання La terre des autres).
 Les Pataplafs, La Farandole, 1985.
 L'enfant de la mer, Bayard, 1986.
 Le Passe-Monde, La Farandole, 1986. - Grand prix de littérature pour la jeunesse.
 Le coffre magique, Bayard, 1989.
 Coup de cœur, Duculot, 1992.
 L'assassin crève l'écran, Rageot, 1992.
 Père Loup, Flammarion, 1993.
 Un milliard de trop, Hachette, 1993.
 Les aventures de la Ficelle, Flammarion, 1993 (перевидання Contes de la Ficelle).
 Le fantôme des Cassegrain, Hachette, 1994.
 Règlement de comptes en morte-saison, Rageot, 1994.
 Drôles de vacances pour l'inspecteur, Rageot, 1996.
 Le meilleur détective du monde, Gallimard, 1997.
 L'inconnu dans le frigo, Flammarion, 1997.
 Chapeau les tueurs !, Rageot, 1997.
 La ville hors du temps, Gallimard, 1999.
 Les larmes de la terre, Actes Sud, 2000 (перевидання Des hommes traqués).
 Le violon maudit Le violon maudit 2 LA VEANGENCE D ADELE, Gallimard, 2000.
 Une ombre sur le toit, Rageot, 2002.
 Cache-cache mortel, Gallimard, 2003.
 Le Recruteur, Mijade, 2010 (перевидання Temps des gueux'').

Примітки

Посилання 
 Pages retrouvées, paroles croisées  (офіційний блог) 
 Charte des auteurs/illustrateurs de jeunesse  

Французькі прозаїки
Наукові фантасти Франції
Французькі дитячі письменники
Колективні псевдоніми